Ljestvice liga petog ranga nogometnog prvenstva Bosne i Hercegovine u sezoni 2005./06.

Federacija BiH

2. ŽNL Posavina 
Uključuje i klubove s područja Brčko Distrikta i Tuzlanske županije.

 Izvori: 
 Mladi Zadrugar Donji Rahić

Republika Srpska

Poveznice

Izvori 

2005-06
 5